Le Bluenose Classic 2012 est l'édition 2012 du tournoi de squash Bluenose Classic qui se déroule du  au  à Halifax. Le tournoi fait partie de la catégorie International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card Andrew Schnell.

La finale est une revanche de la finale 2010 et à nouveau, l'ancien champion du monde Thierry Lincou remporte le titre en s'imposant face à Daryl Selby.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bluenose Classic
 Saison 2012 de la PSA

2012
Squash en 2012
Sport au Canada en 2012
Sport en mars 2012